Rafael António Correia, futebolista português
 Rafael Correia de Sampaio, político brasileiro atuante em São Paulo
 Rafael Correia Quintanilha, político brasileiro atuante no Rio de Janeiro
 Rafael Correia (escritor), membro-fundador da Academia Paulista de Letras

Desambiguações de antropônimos